H20 peut faire référence à :
 HMS H20, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Iridocyclite, d'après la classification internationale des maladies ;
 Route principale suisse 20 reliant Le Locle à Neuchâtel.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres